У Балезінському районі Удмуртії під назвою Ягошур є два села:
 Ягошур — село Верх-Люкинського сільського поселення
 Ягошур — село Юндинського сільського поселення